Thorén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Thorén 3 284
 Torén 397
 Thoren 3
Tillsammans blir detta 3 684 personer.

Personer med efternamnet Thorén eller med varianter av detta namn

 Adam Thorén (1835–1907), militär
 Allan Thorén (1901–1996), tennisspelare
 Ann-Charlotte Thorén (född 1962), triathlet
 Anna Thorén (född 1977), musikalartist, verksam i Tyskland
 Annie Thorén (född 1992), triathlet och långdistanssimmare
 Arne Thorén (1927–2003), journalist och diplomat

 Bo Thorén (1940–2016), bildkonstnär
 Bobbi Thorén (1948–2007), långfärdscyklist

 Carita Thorén (född 1991), tyngdlyftare
 Carl Thorén (1874–1964), publicist och politiker, frisinnad
 Carl Axel Torén (1813–1904), teolog, professor och domprost
 Carl-Axel Torén (1887–1961), militär, löpare och tävlingsryttare

 David Thorén (född 1995), skådespelare

 Elsa Thorén (1893–1982), folkskollärare och konstnär
 Esaias Thorén (1901–1981), konstnär

 Fritz Thorén (1899–1950), författare och lärare

 Gunnar Thorén (1931–2002), målare och tecknare

 Helge Torén (1891–1954), medeldistanslöpare
 Hjalmar Thorén (1878–1941), militär

 Ingvar Thorén  (1923–2008), tecknare, målare och illustratör

 Jerker Thorén (1895–1977), journalist och chefredaktör
 Johan Torén (född 1950), stuntman

 Lars Thorén (1921–2007), kirurg, professor
 Lill Thorén (född 1936), journalist och författare
 Linda Thorén (född 1977), porrskådespelare

 Marcus Torén (född 1971), organist
 Marta Toren (1925–1957), skådespelare
 Michael Thorén (född 1962), triathlet

 Olof Torén (1718–1753), botanist och präst

 Per Thorén (1885–1962), konståkare

 Ragnar Thorén (1895–1992), militär, diplomat, fotograf och polarforskare
 Rune Thorén (1934–2013), politiker, centerpartist

 Sigurd Thorén (1910–1995), läkare
 Staffan Thorén (1936–1992), målare och grafiker
 Stefan Thorén (1927–1997), skulptör, målare och tecknare
 Sven Thorén (1881–1963), militär
 Sverker Thorén (född 1955), politiker, folkpartist

 Thor Thorén (1863–1937), arkitekt och rektor
 Tore Thorén (1918–1990), skådespelare
 Tony Thorén (född 1952), musiker, låtskrivare och musikproducent
 Torgil Thorén (1892–1982), militär, chef för FRA
 Torvald Torén (1945–2001), organist och lärare

 Ulf Thorén (1929–1978), journalist och programledare

 Victor Thorén (1879–1948), skådespelare

Se även
 Thorén & Lindskog, bokförlag
 Thoren Business School, grupp av svenska fristående gymnasieskolor
 Thoren Innovation School, grupp av svenska fristående gymnasieskolor

Med annat uttal
 Thorens, scheizisk tillverkare av avancerad ljudteknik
 Thorens-Glières, kommun i Frankrike
 Val Thorens, skidort i Schweiz

Källor

Svenska efternamn